Dubrovnik, grad na jugu Hrvatske
 Dubrovnik (razarač), razarač Kraljevske jugoslavenske ratne mornarice

Časopisi:
 Dubrovnik (časopis Matice hrvatske)
 Dubrovnik (turistička ilustrirana revija), mjesečnik, uređivao Jorjo Tadić
 Dubrovnik, zabavni list narodne štionice dubrovačke
 Dubrovnik (tjednik) (1892. – 1914., 1937. – 1941.)